Prong Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Prong Point (udde),

Falklandsöarna 

 Prong Point (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar